El término USD puede referirse a:

 Dólar de los Estados Unidos; 
 Universidad de San Diego, situada en San Diego, California, Estados Unidos; 
 Universidad de Dakota del Sur, situada en Vermillion, Dakota del Sur, Estados Unidos; 
 Distrito escolar unificado (Unified school district), número de identificación para las escuelas públicas de los Estados Unidos; o
 Union Sportive Dacquoise, club de rugby francés.